Лаура Селестія Спелман — мати Джона Девісона Рокфеллера
 Керолайн Спелман (, уроджена Кормак; * 4.5.1958, Бішопс-Стортфорд, Англія) — британський політик-консерватор.